Mehama (Oregon), een plaats in de Amerikaanse staat Oregon
Mehama (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa, provincie Saaremaa